All of My Love – singolo dei Led Zeppelin del 1979
 All of My Love – singolo della Gap Band del 1989
 All of My Love – singolo di Destiny Chukunyere del 2020

Pagine correlate 
 All My Love